Montricher steht für:

 Montricher VD, Gemeinde im Bezirk Morges, Kanton Waadt, Schweiz
 Montricher-Albanne, Gemeinde im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Montricher (Burg), Burg im Kanton Waadt, Schweiz

Montricher ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Mayor de Montricher (1810–1858), französischer Ingenieur Schweizer Herkunft